Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2012 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sania Mirza et Mahesh Bhupathi battent Klaudia Jans-Ignacik et Santiago González en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2012
Internationaux de France de tennis 2012